Miya (titel), een Japans adelspredicaat
 Miya (Gifu), een gemeente in prefectuur Gifu, Japan
 Miya (jazzmusicus), een Japanse jazzfluitist